Coldstream (Australië)
 Coldstream (Schotland)
 Coldstream (Verenigde Staten)